Army Wives steht für:

 Army Wives (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Army Wives (Film), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1944